Чемпионат Азии по дзюдо 2008 года прошёл в городе Чеджу (Южная Корея) с 26 по 27 апреля.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Ссылки 
 Результаты
 Результаты (Judo Union of Asia)

Дзюдо
2008 год в дзюдо
Дзюдо
2008
Дзюдо
Международные соревнования по дзюдо в Республике Корея
Дзюдо
Чемпионаты Азии в Республике Корея